Santa Lucia in Silice – diaconia
 Chiesa di Santa Lucia in Selci (anticamente in Silice) – chiesa di Roma